

Оберкірх — громада в землі Баден-Вюртемберг

Оберкірх — громада в кантоні Люцерн